Lebenau bezeichnet

 die Grafschaft Lebenau, ein mittelalterliches Territorium, dass sich zum Großteil im heutigen Oberbayern und im Salzburger Land erstreckte

 einen Ortsnamen:
 Lebenau (Fridolfing), Gemeindeteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Lebenau-Forstgarten, Gemeindeteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern